Robert Nichol ist der Name folgender Personen:

* Robert Nichol (Politiker, 1780) (um 1780–1824), kanadischer Politiker
 Robert Nichol (Politiker, 1890) (1890–1925), schottischer Politiker
 Robert Nichol (Filmproduzent), kanadischer Kameramann, Produzent und Drehbuchautor 

Siehe auch:
 Robert Nichols